Mit Teatro Olimpico können drei Bauwerke in Italien gemeint sein:

 Das Teatro Olimpico (Vicenza) in Vicenza aus der Renaissance oder
 das Teatro Olimpico (Sabbioneta) in Sabbioneta, ebenso ein Renaissancebau oder
 das Teatro Olimpico (Rom) in Rom aus der faschistischen Ära Italiens